Бельмес-де-ла-Мораледа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 49 км². Население — 1795 человек (на 2010 год). Расстояние — 69 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda
 La Pagina de PacoSerrano

Муниципалитеты Хаэна